Leningrad (russisch Ленинград) steht für:

 Leningrad, zeitweiliger Name der Stadt Sankt Petersburg in Russland
 Oblast Leningrad, Verwaltungsbezirk in Russland
 Leningrad (Band), russische Band
 Leningrad (Fernseher), Fernsehgerätemodell 
 Leningrad (Lied), Song von Billy Joel (1989)
 Leningrad (Film), russischer Film von Alexander Burawski (2009) 
 (2046) Leningrad, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:

 44 Leningrad, deutsche Band
 Leningrad Cowboys, finnische Band
 Kernkraftwerk Leningrad, Kernkraftwerk
 Kernkraftwerk Leningrad II, Kernkraftwerk
 Leningrader Blockade, Belagerung Leningrads im Zweiten Weltkrieg
 7. Sinfonie (Schostakowitsch) (Leningrader Sinfonie)